Okroeg, een Slavische aanduiding voor een bestuursniveau
 Okrug (Kroatië), een gemeente in Kroatië